Giano Fregoso  – (1405-1448) doge di Genova
Giano Fregoso  – (1455-1525) doge di Genova
Giano Fregoso  – (1537-1586) vescovo di Agen